Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Peter Wessels 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Edwin Kempes /  Peter Wessels (finale)
 Diego del Río /  Martín Rodríguez (Campioni)

 Jaime Oncins /  André Sá (quarti di finale)
 Gastón Etlis /  Sebastián Prieto (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1998